Pechipogo strigilata — вид чешуекрылых из подсемейства совок-пядениц.

Описание 
Передние крылья бурые с рисунком из перевязей и пятен. Размах крыльев 25—30 мм. Яйцо полукруглое диаметром около 0,7 мм, поверхность яйца ребристая.

Экология 
Имаго встречается в лиственных и смешанных лесах, по лесным опушкам с начала июня по конец августа. Гусеницы питаются сухими опавшими листьями.

Распространение 
Вид вастречется в Евразии от Европы до Дальнего Востока.

Примечания

Ссылки 
 UKmoths — Brithish Moths

Животные, описанные в 1758 году
Совки-пяденицы